Vaudoncourt (Meuse)
 Vaudoncourt (Vosges)